Hans Schiefele ist der Name folgender Personen:

* Hans Schiefele (Journalist) (1919–2005), deutscher Journalist und Sportfunktionär
 Hans Schiefele (Pädagoge) (* 1924), deutscher Pädagoge